Бајица има више значења:

 Бајица (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Бајица (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Бајица (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Бајица (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Бајица (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Бајица (Хунедоара), општина у округу Хунедоара у Румунији